Anelpistina är ett släkte av insekter. Anelpistina ingår i familjen Nicoletiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Silverborstsvansar
Anelpistina